301-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР, имевшее три формирования:
 301-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в июле 1941 года.
 301-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в декабре 1941 года.
 301-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в 1943 году.